Russia (Ohio), een dorp in de Amerikaanse staat Ohio.
 Russia (New York), een stad, town in de Amerikaanse staat New York.
 Russia Township, in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Russia (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen

De Engelse benaming kan onder meer verwijzen naar:
 Rusland
 Sovjet-Unie
 Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek
 Keizerrijk Rusland